In der Liste der Bodendenkmale in Großbeeren sind alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Großbeeren und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2020. Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Großbeeren aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
Grossbeeren
!Grossbeeren